Мозгалевский — русская фамилия. Известные носители:
 Мозгалевский, Андрей Васильевич (1924—1995) — учёный в области диагностики и надёжности технических систем, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Мозгалевский, Виктор Николаевич — русский военный, генерал-майор, командир 2-й бригады 8-й пехотной дивизии в 1906 году. 
 Мозгалевский, Николай Осипович (1801—1844) — русский дворянин, военный.